Еле́на Никола́евна Руде́нко (род. 6 октября 1961, г. Чигирин, Украинская ССР) — белорусский филолог, языковед, преподаватель русского языка и литературы. Доктор филологических наук (2000), профессор (2005).

Биография 
Елена Николаевна родилась 6 октября 1961 года в городе Чигирин Черкасской области на Украине.

1980 - 1985 - училась на филологическом факультете БГУ. (Специальность "Филолог. Преподаватель русского языка и литературы"). В 1989 г. защитила диссертацию ("Обозначения интеллектуальных понятий современного и старобелорусского языка", научн. рук. – член-корреспондент АН БССР проф. Журавский А.И.) и получила учёную степень кандидата филологических наук.

1988–1989 гг. - работала в институте языкознания АН БССР, участвовала в составлении "Гістарычнага слоўніка беларускай мовы", "Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы".

С 1989 г. работала старшим преподавателем кафедры языкознания в Минском государственном институте иностранных языков (теп. вр. Минский государственный лингвистический университет).

1995–1998 гг. - обучалась в докторантуре Минского государственного лингвистического университета . В 1998 г. стажировалась в университете г. Эрланген-Нюрнберг (Германия). С 1999 г. работала доцентом на кафедре теоретического и славянского языкознания БГУ. В 2000 г. защитила докторскую диссертацию по специальностям: Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика; Белорусский язык по теме “Семантическая система глаголов когнитивной деятельности (на материале белорусского языка)".

С 2005 года - профессор на кафедре теоретического и славянского языкознания в БГУ.

Научная деятельность 
Сфера научных интересов — языковая семантика, синхронная и историческая лексикология, белорусский язык, славянские языки, теория языка, сопоставительное языкознание, когнитивная лингвистика, этнолингвистика.

Руденко Е. Н. имеет более 200 научных и методических публикаций . Среди них 14 учебников и учебных пособий, 10 книг, 9 монографий. Читала лекции в университетах: Рур-Бохум (Германия), Варшавский университет (Польша), Карлов университет (Чехия), Славянский университет (Молдова). В настоящее время читает курсы лекции в БГУ: Общее языкознание, Основы сопоставительной лингвистики, Этнолингвистика, Введение в германскую филологию, История украинского литературного языка, Философия языка и коммуникации.

Работала гостевым профессором в 2004 и 2007 годах - Карлов университет (Прага, Чехия),в 2011 г. – университет г. Вены (Австрия). Член Этнолингвистической комиссии при Международном комитете славистов (с 2006 г.). Как член этой комиссии принимает участие в международном проекте EUROJOS «Ценности в культурно-языковой картине мира славян и их соседей» (с 2009 г.).

Руководила коллективной научно-исследовательской темой «Белорусский язык среди других языков: система, развитие, взаимодействие» (номер госрегистрации 20061689), которая финансировалась Фондом фундаментальных исследований РБ (2 доктора наук и 13 кандидатов наук) (2006 - 2010 гг.)

Руководила (с белорусской стороны) совместным российско-белорусским исследовательским проектом «Этнокультурное самосознание белорусов и русских в контексте мировых культурных процессов: динамика и сопоставление» (2010-2012).

В настоящее время руководит исследовательской темой кафедры теоретического и славянского языкознания БГУ "Структурное, семантическое и коммуникативное исследование белорусского и других языков в синхронии и диахронии".

Совместно с доц. Н. В. Ивашиной руководит спецсеминаром "Сопоставительная лингвистика".

Под руководством Руденко Е. Н. была защищена не одна диссертация .

Основные труды 
Публикации

 Руденко, Е.Н. "Интеллектуальные" обозначения: функционирование и мотивация / Е.Н. Руденко. - Мн.: МГЛУ, 1994. -  98с.
 Руденко, Е.Н. Системное движение и гуманитарные науки / Е.Н. Руденко, М.А. Соколова. -  Мн.: МГЛУ, 1996. -  88 с.
 Руденко, Е.Н. Дискурсивный анализ общественно-политической лексики 2-ой половины XIX века / Е.Н. Руденко // Методы исследования политического дискурса. Коллективная монография / Под ред. И.Ф.Ухвановой-Шмыговой. Мн.: БГУ, 1998.  - С. 146-162.
 Руденко, Е.Н. Дзеясловы з семантыкай разумовых працэсаў у беларускай мове / Е.Н. Руденко. -  Мн.: БДУ, 2000. -  221 с.
 Руденко, Е.Н. Грамматическая категория числа и выражение количества в белорусском языке / Е.Н. Руденко // Quantität und Graduierung als kognitiv-semantische Kategorien. Коллективная монография. Wiesbaden: Harassowitz Verlag, 2001.  - S. 288-316.
 Руденко, Е.Н. Семантико-синтаксическое сопоставление славянских глаголов (на материале белорусского, польского, русского и чешского языков) / Е.Н. Руденко, Н.В. Ивашина, Н.В. Яумен. -  Мн.: БГУ, 2004.  -   131 с.
 Falešní přátelé překladatele Iлжывыя сябры перакладчыка / Е.Н. Руденко, Н.В.Ивашина, Л.Яновец. -  Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2006. 122 s.
 Руденко, Е.Н., Кожинова А.А., Задворная Е.Г. Белорусский язык. Профессиональная лексика. Учебное пособие. Минск: ТетраСистемс, 2005. 381с.
 Руденко, Е.Н. Введение в германскую филологию (курс лекций) / Е.Н. Руденко. -  Мн.: БГУ, 2008. 167 с.
 Руденко, Е.Н. Интернет. Язык. Лингвистика. Лекцыi па Iнтэрнэт-лінгвістыцы /  Е.Н. Руденко. -  Мн.: Право и экономика, 2009. 90 с.
 Руденко, Е.Н. Глаголы мышления белорусского языка: границы и структура класса /  Е.Н. Руденко. // Belarusistyka. Zeitschrift fuer aktuelle Fragen der weissrussischen Sprache. Berlin, 1999. С. 124-138.
 Руденко, Е.Н. Глаголы с семантикой мыслительных процессов в русском языке / Е.Н. Руденко // Доклад на IX Конгрессе МАПРЯЛ. Мн.: БГУ, 1999. 26 с.
 Руденко, Е.Н. Дзеясловы тварэння як падклас абазначэнняў мысліцельных працэсаў у беларускай мове / Е.Н. Руденко // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. 1999. № 1. С. 49-53.
 Руденко, Е.Н. Семантычная сфера абазначэнняў працэсаў мыслення ў беларускай мове / Е.Н. Руденко // Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология. 1999. № 5. С. 110-127.
 Руденко, Е.Н. Подъязык информационных технологий как объект лингвистического исследования / Е.Н. Руденко // Slavia orientalis. R. L. # 2. Kraków, 2001. С. 287-302.
Весь список - https://web.archive.org/web/20180731073335/http://fir.bsu.by/index.php/ru/departments/ol-in-menu/58-departments/ol-department/ol-staff/3883-rudenko-elena-nikolaevna.html

Книги

 Ivashina N., Janovec L., Rudenka A. Falešní přátelé překladatele. Iлжывыя сябры перакладчыка. Czech - Belarusian False Friends of Translator. Prague: Charles University, 2006. 122 p.
 Ivashina N., Janovec L., Rudenka A. Kolokabilita neslovesných adjektiv v češtině a běloruštině. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011. 136 s.
 Грамматическая категория числа и выражение количества в белорусском языке // Quantität und Graduierung als kognitiv-semantische Kategorien. Коллективная монография. Wiesbaden: Harassowitz Verlag, 2001. S. 288-316.
 Дискурсивный анализ общественно-политической лексики 2-ой половины XIX века // Методы исследования политического дискурса. Коллективная монография / Под ред. И.Ф.Ухвановой-Шмыговой. Мн.: БГУ, 1998. С. 146-162.
 Ивашина Н.В., Руденко Е.Н., Яумен Н.В. Семантико-синтаксическое сопоставление славянских глаголов (на материале белорусского, польского, русского и чешского языков). Мн.: БГУ, 2004. 131 с.
 Кожинова А.А., Руденко Е.Н. “Интеллектуальные” обозначения: функционирование и мотивация. Мн.: МГЛУ, 1994. 98с.
 Культурные концепты: сопоставительный анализ. Монография. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2010. 300 с. // А.Х.Мерзлякова, А.А.Кожинова, Ю.В.Железнова, Н.В.Ивашина. 364 p.
 Руденко Е.Н. Этнолингвистика без границ (Введение в лингвистическую антропологию). Minsk: BSU, 2014. 198 p.
 Руденко Е.Н., Соколова М.А. Системное движение и гуманитарные науки. Мн.: МГЛУ, 1996. 88 с.
 Рудэнка А.М. Дзеясловы з семантыкай разумовых працэсаў у беларускай мове. Мн.: БДУ, 2000. 221 с.

Учебные пособия

 Валатоўская Н.А., Рудэнка А.М. Украінская мова для беларускамоўных. Мінск: БДУ, 2012. 98 с.
 Кожинова А.А., Руденко Е.Н., Тарасевич Е.Г. Белорусский язык для русскоязычных. Мн.: МГЛУ, 1994. 140 с.
 Красней В.П., Рудэнка А.М. Беларуская мова. Падручнік для 3га класса школ з беларускай мовай навучання. Ч. 1-2. Мн.: Нацыянальны iнстытут адукацыi, 2007. Ч. 1. - 136с., Ч. 2 - 140с.
 Красней В.П., Рудэнка А.М. Беларуская мова. Падручнік для другога класа школ з беларускай мовай навучання. Мн.: Народная асвета, 1999. 269с.
 Красней В.П., Рудэнка А.М. Беларуская мова. Падручнік для трэцяга класа школ з беларускай мовай навучання. Мн.: Народная асвета, 1997. 245с.
 Леановіч В.Л., Рудэнка А.М., Тарасевіч А.Г. Беларуская мова. Падручнік для 1 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання. Мн.: Асар, 1998. 351с.
 Леановіч В.Л., Рудэнка А.М., Тарасевіч А.Г. Падручнік па беларускай мове для другога класа школ з беларускай мовай навучання. Мн.: Ассар, 1996. 350с.
 Леановіч В.Л., Рудэнка А.М., Тарасевіч А.Г. Сшытак па беларускай мове для 1 класа школ з беларускай мовай навучання. Другое перавыданне. Мн.: Ассар, 1999. 94 с.
 Леановіч В.Л., Рудэнка А.М., Тарасевіч А.Г. Сшытак па беларускай мове для 1 класа школ з беларускай мовай навучання. Мн.: Ассар, 1998. 95 с.
 Леановіч В.Л., Рудэнка А.М., Тарасевіч А.Г. Сшытак па беларускай мове для 2 класа школ з беларускай мовай навучання. Мн.: Ассар, 1996. 99с.
 Руденко Е.Н. Введение в германскую филологию (курс лекций). Мн.: БГУ, 2008. 167 с.
 Руденко Е.Н. Интернет. Язык. Лингвистика. Лекцыi па Iнтэрнэт-лінгвістыцы. Мн.: Право и экономика, 2009. 90 с.
 Руденко Е.Н., Кожинова А.А., Задворная Е.Г. Белорусский язык. Профессиональная лексика. Учебное пособие. Минск: ТетраСистемс, 2005. 381с.
 Рудэнка А.М. Этымалогія: задачы, прынцыпы, метады.  Мн.: МДЛУ, 1995. 22 с.

Примечания

Литература 
  Рудэнка Алена Мікалаеўна / М. Н. Крыўко // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. — Мінск, 2001. — Т. 13. — С. 432.
 Рудэнка Алена Мікалаеўна // Прафесары і дактары навук Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1921—2001 : 80 год. — Мінск, 2001. — С. 243.
 Прафесары і дактары навук Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта/ Склад. А. А. Яноўскi. - Мн.: БДУ, 2001. - 399 с.

Ссылки 
 https://scholar.google.com/citations?user=0_o_usUAAAAJ&hl=ru

Преподаватели Минского лингвистического университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Доктора филологических наук
Выпускники филологического факультета Белорусского государственного университета
Лингвисты Белоруссии
Профессора Карлова университета
Авторы учебников